Zegel van New York (staat)
 Zegel van New York (stad)